In die life (JoeyAK), een lied van JoeyAK in samenwerking met Lijpe uit 2019
 In die life (Yssi SB), een lied van Yssi SB uit 2020